Bright Young Things, un surnom donné par la presse tabloïd britannique à un groupe de jeunes aristocrates hédonistes.
 Bright Young Things, un film britannique de Stephen Fry sorti en 2003.